В русской типографике для обозначения порядкового числа предмета (при условии обязательного указания числового значения) в ряду других однородных — номера — употребляется символ №. В США номер обозначают знаком решётки — #.

В тексте знак «№» применяется только с относящимся к нему числом, от которого при наборе отделяется пробельным материалом (например, ). Если используются сдвоенные знаки, знак номера не удваивается (например, ).

По другим правилам набора знак номер (№)  всегда удваивается, если указывается несколько цифр (например, №№ 3—7). Это историческое правило, которое было утверждено Госкомиздатом СССР для всех типографий и издательств, как «правильное» правило. Данное правило было описано во всех учебниках по наборному делу и во всех Технологических инструкциях ВНИИ полиграфии СССР (1955, 1963, 1969, 1983 гг.), см. также издания по типографскому набору и верстке.

В англоязычной типографике знак «№» () использовался в прошлом, ныне номер обозначается триграфом No. (сокращение более или менее общепринято в Великобритании; также можно и без точки) или # — октоторпом (в литературных изданиях употребляется редко и принят скорее в технических текстах, более распространён в США).

В немецкой типографике номер обозначается буквами Nr.

Во французской типографике в XIX веке обозначался как No (и был в таком виде заимствован в Россию); сейчас национальной типографикой рекомендуется использовать обозначение no (nos для множественного числа), «o» в надстрочном написании для удобства иногда заменяется очень похожим знаком градуса, присутствующим во французской раскладке «AZERTY» (n°).

В итальянской, испанской и португальской типографиках сохранились способы сокращений, близкие к французскому позапрошлого века (в единственном числе используются No и no, N.o и n.o и N.o и n.o, Nos и т. п. во множественном), но специальный символ не распространён.

В скандинавских языках используется обозначение nr. или nr:.

В случае ограниченных возможностей или иных причин знак номера (№) часто неправомерно выводится как латинская буква N.

В Юникоде имеет код U+2116 (в HTML следует использовать &#x2116; или &#8470;). Знак номера присутствует в кодировке Windows-1251, ему соответствует код 0xB9 (десятичное значение 185).

В России и других русскоязычных странах часто к символу № добавляют сокращение «п/п» («по порядку») для обозначения номера позиции в перечислении (например, № п/п).

В iOS для ввода символа № необходимо зажать символ # (в русской раскладке) и появится выбор символа.

См. также 
 Идентификатор

Примечания

Ссылки 

Н